Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Пен Шуай.

Каролін Гарсія виграла титул, у фіналі перемігши Ешлі Барті з рахунком 6–7(3–7), 7–6(7–4), 6–2.

Гарбінє Мугуруса повернула собі звання 1-ї ракетки світу після тогою як Симона Халеп і Кароліна Плішкова програли відповідно в другому колі і чвертьфіналі.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Wuhan Open
2017